A palavra quociente pode ser:
 o quociente de uma divisão;
 o quociente de uma ação de um grupo.
 o quociente de uma relação de equivalência.

Desambiguação